Itokawa puede referirse a:

 Hideo Itokawa, ingeniero aeronáutico japonés, pionero de la cohetería en su país.
  El asteroide (25143) Itokawa, nombrado en honor al ingeniero aeronáutico japonés Hideo Itokawa.